Stéphane Laporte peut désigner :
 Stéphane Laporte (1961-), humoriste et chroniqueur québécois ;
 Stéphane Laporte (1966-), athlète français spécialiste du lancer du javelot ;
 Stéphane Laporte, dramaturge français.